Lego Batman désigne plusieurs œuvres liées au personnage de DC Comics Batman dans l'univers des jouets Lego.

Jeux vidéo 
 Lego Batman, le jeu vidéo, sorti en 2008
 Lego Batman 2: DC Super Heroes, sorti en 2012
 Lego Batman 3 : Au-delà de Gotham, sorti en 2014

Films d'animation 
 Lego Batman, le film : Unité des super héros (Lego Batman : The Movie - DC Super Heroes Unite), vidéofilm américain de Jon Burton sorti en 2013
 Lego DC Comics: Batman Be-Leaguered, vidéofilm de James Krieg sorti en 2014
 Lego Batman, le film (The Lego Batman Movie), film américain réalisé par Chris McKay sorti en France le  1er février 2017
 Lego Batman : Une histoire de famille (Lego DC Batman: Family Matters), vidéofilm américain de Matt Peters sorti en France le 21 août 2019.